«Кодро́н», часом «Гудрон» — за прізвищем засновників, () () — французька компанія, заснована 1909 року Гастоном (1882–1915) і Рене Гудронами (1884–1959).

Історія

Одна з перших компаній, які розробляли та поставляли французькій армії літаки як у Першу світову війну, так і під час Другої світової війни. Придбана фірмою Renault 1933 року.

Наприкінці 1914 року на озброєння французької армії надійшли літаки Caudron G.2 та G.3. У 1915 році з'явився тримісний двомотроний літак R11, озброєний кулеметом. 

Після Першої світової війни фірма Caudron почала виробляти цивільні літаки. 1920 року пілотом-випробовувачем компанії стала відома жінка-авіатор Адрієнн Боллан. У квітні 1921 року на літаку G.III вона перетнула Анди.

1930 року компанія побудувала «аеродром Гіянкур» в департаменті Івлін (на той час - Сена-і-Уаза).

Успішна самостійна діяльність компанії тривала до 1933 року, коли її перекупила фірма Рено. Тоді створили «Анонімне товариство літаків Кодрон» (), яке зайнялося розробкою легких літаків, серед яких знаменитий Caudron Simoun.

Літаки фірми 

 Hydroaéroplane Caudron-Fabre
 Caudron Type A
 Caudron Type B.2
 Caudron Type C
 Caudron Type D
 Caudron Type E
 Caudron Type F
 Caudron Type G
 Caudron G.2
 Caudron G.3
 Caudron G.4
 Caudron G.6
 Caudron Type H
 Caudron Type J
 Caudron Type K
 Caudron Type L
 Caudron Type M
 Caudron Type N
 Caudron Type O
 Caudron O.2
 Caudron R
 Caudron R.3
 Caudron R.4
 Caudron R.5
 Caudron R.6
 Caudron R.8
 Caudron R.9
 Caudron R.10
 Caudron R.11
 Caudron R.12
 Caudron R.14
 Caudron R.15
 Caudron R.19
 Caudron C.20
 Caudron C.21
 Caudron C.22
 Caudron C.23
 Caudron C.25
 Caudron C.27
 Caudron C.33
 Caudron C.37
 Caudron C.39
 Caudron C.43
 Caudron C.51
 Caudron C.59
 Caudron C.60
 Caudron C.61
 Caudron C.61bis
 Caudron C.65
 Caudron C.66
 Caudron C.67
 Caudron C.68
 Caudron C.74
 Caudron C.77
 Caudron C.81
 Caudron C.91
 Caudron C.92
 Caudron C.97
 Caudron C.98
 Caudron C.101
 Caudron C.103
 Caudron C.104
 Caudron C.107
 Caudron C.109
 Caudron C.110
 Caudron C.113
 Caudron C.117

 Caudron C.125
 Caudron C.127
 Caudron C.128
 Caudron C.128/2
 Caudron C.140
 Caudron C.150
 Caudron C.157
 Caudron C.159
 Caudron C.160
 Caudron C.161
 Caudron C.168
 Caudron C.180
 Caudron C.183
 Caudron C.190
 Caudron C.191
 Caudron C.192
 Caudron C.193
 Caudron C.220
 Caudron C.221
 Caudron C.230
 Caudron C.232
 Caudron C.240
 Caudron C.250
 Caudron C.251
 Caudron C.270 Luciole
 Caudron C.272 Luciole
 Caudron C.272/2 Luciole
 Caudron C.272/3 Luciole
 Caudron C.272/4 Luciole
 Caudron C.272/5 Luciole
 Caudron C.273 Luciole
 Caudron C.275 Luciole
 Caudron C.280 Phalene
 Caudron C.280/2 Phalene
 Caudron C.280/6 Phalene
 Caudron C.280/9 Phalene
 Caudron C.282 Super Phalene
 Caudron C.282/4 Super Phalene
 Caudron C.282/8 Super Phalene
 Caudron C.282/10 Super Phalene
 Caudron C.286 Super Phalene
 Caudron C.286/2 Super Phalene
 Caudron C.286/2.S4 Super Phalene
 Caudron C.286/4 Super Phalene
 Caudron C.286/5 Super Phalene
 Caudron C.286/6 Super Phalene
 Caudron C.286/7 Super Phalene
 Caudron C.286/8 Super Phalene
 Caudron C.286/9 Super Phalene
 Caudron C.289 Super Phalene
 Caudron C.289/2 Super Phalene
 Caudron C.340 Miero Phalene (sic) — також Micro Phalene'''
 Caudron C.344 Phalène Junior Caudron C.360
 Caudron C.362
 Caudron C.366
 Caudron C.400Super Phalene Caudron C.401Super Phalene Caudron C.410Super Phalene Caudron C.430 Rafale Caudron C.430/1
 Caudron C.440 Goéland Caudron C.441 Goéland Caudron C.444 Goéland Caudron C.445 Goéland Caudron C.445/1 Goéland Caudron C.445/2 Goéland Caudron C.445/3 Goéland Caudron C.445M Goéland Caudron C.445R Goéland Caudron C.446 Super Goéland Caudron C.447 Goéland Caudron C.448 Goéland Caudron C.449 Goéland Caudron C.449/1 Goéland Caudron C.449/2 Goéland Caudron C.449/3 Goéland Caudron C.449/4 Goéland Caudron C.449/5 Goéland Caudron C.450
 Caudron C.460
 Caudron C.461
 Caudron C.480 Frégate Caudron C.490
 Caudron C.491
 Caudron C.500 Simoun I Caudron C.510 Pélican Caudron C.520 Simoun Caudron C.530 Rafale Caudron C.560
 Caudron C.561
 Caudron C.570 Kangourou Caudron C.580
 Caudron C.600 Aiglon Caudron C.601 Aiglon Caudron C.610 Aiglon Caudron C.620 Simoun IV Caudron C.630 Simoun Caudron C.631 Simoun Caudron C.632 Simoun Caudron C.634 Simoun Caudron C.635 Simoun Caudron C.635M Simoun Caudron C.640 Typhon Caudron C.641 Typhon Caudron C.660 Rafale Caudron C.670 Typhon Caudron C.680
 Caudron C.684
 Caudron C.685 Super Rafale Caudron C.690
 Caudron C.710 Cyclone Caudron C.711 Cyclone Caudron C.712 Cyclone Caudron C.713 Cyclone Caudron C.714 Cyclone Caudron C.720 Cyclone Caudron-Renault CR.760 Cyclone Caudron-Renault CR.770 Cyclone''
 Caudron C.800 Epervier
 Caudron C.801
 Caudron C.810
 Caudron C.811
 Caudron C-815
 Caudron C.860
 Caudron C.870
 Caudron C.880
 Caudron KXC
 Caudron Navy Experimental Type C Trainer
 Caudron LEI

Примітки

Посилання 
  Aviation Pioneers: An Anthology — Gaston & René Caudron 

Авіабудівні компанії Франції